Imperio steht für
 Imperio, österreichische Musikgruppe
 Heilig-Geist-Kapelle, portugiesische Bezeichnung
 Imperio, Imperius-Fluch (Zauberformel in den Harry-Potter-Romanen)